Samsung SGH-X100 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, інструкція

Особливості: підтримуються формати: WBMP, PNG, GIF, JPEG, AGIF.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-C200

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2003 році